Alawici – dynastia władców Maroka
 Alawici – grupa religijna w łonie islamu.
 Alawici tureccy – wyznawcy islamskiego systemu religijno-etycznego, stanowiącego mieszaninę imamizmu i pierwotnego szamanizmu turkmeńskiego